Ижирак може да се отнася до:

 Ижирак (митология) - герой от инуитската митология
 Ижирак (спътник) – спътник на Сатурн